Číslo může být:

 číslo – základní matematický pojem
 abundantní číslo
 algebraické číslo
 celé číslo
 dokonalé číslo
 Erdősovo číslo
 Eulerovo číslo
 iracionální číslo
 kardinální číslo
 kladné číslo
 kombinační číslo
 komplexní číslo
 liché číslo
 Ludolfovo číslo
 magické číslo
 opačné číslo
 ordinální číslo
 přirozené číslo
 palindromické číslo
 prvočíslo
 pyramidové číslo
 racionální číslo
 reálné číslo
 Skewesovo číslo
 složené číslo
 sudé číslo
 transcendentní číslo
 vyvolené číslo
 záporné číslo

 číslo (mluvnice) – gramatická kategorie
 jednotné číslo
 dvojné číslo
 množné číslo
 trojné číslo

 číslo (fyzika) – obvykle se jedná o nějakou konstantu nebo koeficient
 baryonové číslo
 Froudeho číslo
 leptonové číslo
 Machovo číslo
 Loschmidtovo číslo
 podobnostní číslo
 Prandtlovo číslo
 Reynoldsovo číslo
 Strouhalovo číslo
 vlastní číslo

 číslo (chemie)
 atomové číslo
 cetanové číslo
 koordinační číslo
 nukleonové číslo
 oktanové číslo
 oxidační číslo
 registrační číslo CAS

 číslo (náboženství)
 číslo šelmy

 pořadové číslo – v praktickém životě určuje pořadí – zde více různých významů
 pořadové číslo (linková doprava)
 umělecké číslo – dílčí část uměleckého výstupu v cirkusu, varieté, v kabaretu nebo při estrádě apod. (kupříkladu jezdecké číslo, žonglérské číslo, krotitelské číslo, komické číslo, ale i hudební či pěvecké číslo apod.)
 programové číslo pak vyjadřuje pořadí uměleckého čísla v programu. 
 číslo (vydání) – číslo vydání periodických tiskovin
 číslo jednací – pořadové číslo užívané v administrativě
 startovní číslo – odborný sportovní pojem

 identifikační a evidenční čísla
 číslo popisné
 číslo orientační
 IČO – identifikační číslo právnických osob a podnikatelských subjektů
 katastrální číslo
 poštovní směrovací číslo
 rodné číslo
 inventární číslo

 velikostní označení u oděvů a obuvi
 číslo bot

Související články 
 číslování

Externí odkazy